A Eredivisie de 1973–74 foi a 18ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O Ajax entra como atual campeão.

Classificação

Confrontos 

 Vitória do mandante;
 Vitória do visitante;
 Empate.

Em negrito os jogos "clássicos".
|}
Fonte: RSSSF Eredivisie 1973-74 

1973–74
1973 no futebol
1974 no futebol
Desporto nos Países Baixos em 1973
Desporto nos Países Baixos em 1974